Чемпионат Европы по кроссу 2014 года прошёл 14 декабря в Самокове (Болгария). Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

Трасса была проложена по территории горнолыжного курорта Боровец в местности под названием Широка поляна на высоте 1300 метров над уровнем моря. Из-за прошедшего накануне чемпионата снегопада значительная часть дистанции проходила по грязным и скользким отрезкам.

В соревнованиях принял участие 451 атлет из 34 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из 6 забегов, командное первенство подводилось по сумме мест четырёх лучших участников команды.

Результаты

Мужчины. 10,01 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 7,78 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 7,78 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6,09 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,09 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,86 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 10 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2014 года
Спорт в Болгарии в 2014 году
Кросс
Международные спортивные соревнования в Самокове
2014 год в лёгкой атлетике
События 14 декабря